Springtown kan syfta på:

 Springtown, Arkansas
 Springtown, Texas